Caenagnathasia est un genre éteint de tout petits dinosaures à plumes de la famille des Caenagnathidae. Il a vécu en Ouzbékistan, au cours du Turonien (Crétacé supérieur), ce qui en fait le plus ancien caenagnathoïde connu.

Une seule espèce est rattachée au genre, Caenagnathasia martinsoni, décrite en 1994 par Philip John Currie,  et  .

Étymologie 
Des mots du grec ancien « kainos » et « gnathos » « récent » et « mâchoire », auxquels est ajouté « Asia » pour « Asie », donnant « mâchoires récentes d'Asie ».

Datation 
Les restes fossiles de Caenagnathasia ont été découverts dans la formation géologique de  Bissekty datée du début du Crétacé supérieur et généralement considérée comme située à cheval sur le Turonien moyen et supérieur, soit il y a environ entre  (millions d'années). Il s'agit du plus ancien caenagnathoide connu.

Description 
Les restes fossiles découverts sont peu nombreux et très partiels. Ils appartiennent à trois spécimens différents et consistent respectivement à une mandibule, à une demi-mandibule et, pour le dernier spécimen trouvé en 2015, à une série de vertèbres, une mandibule et un fémur.

Caenagnathasia est le plus petit oviraptorosaure connu et l'un de plus petits dinosaures non-aviens. Gregory S. Paul estime sa longueur à soixante centimètres et son poids à , la longueur de son crâne est évaluée à huit centimètres. Caenagnathasia, même s'il est mal connu, devait être similaire, si ce n'est sa taille, aux autres oviraptorosaures, des dinosaures ressemblant à des oiseaux, avec des plumes, un bec, un long cou et de longues pattes arrière.

Classification 
Sa position phylogénétique au sein des caenagnathidés a considérablement varié selon les études du fait de la méconnaissance de ce genre. Généralement placé en position basale dans cette famille jusqu'en 2014, la découverte du spécimen de 2015 et de plusieurs nouveaux genres de caenagnathidés font qu'il se place dorénavant tout à fait à la base de la nouvelle sous-famille des Elmisaurinae, comme le montre ce cladogramme publié en 2016 par G. Funston et P. Currie :

Publication originale

Références taxinomiques

Notes et références 

Oviraptorosauria
Genre de maniraptoriens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Ouzbékistan
Taxon fossile décrit en 1994